

Норманді — місто, штат Міссурі
 Норманді — місто, штат Теннессі

Див. також 
 Нормандія (значення)